Mel peut désigner :
 Mél. est l'abréviation de « messagerie électronique ».
Mel est aussi le langage de programmation du logiciel Autodesk Maya.
Mel est une commune italienne de la province de Belluno en Vénétie.
L'échelle de Mel est une échelle de mesure des fréquences.
Mel est un téléfilm américain de Joey Travolta (1998).

Patronyme 
/Konrad Mel (1666-1733) est un théologien réformé, pédagogue et écrivain allemand.

Diminutifs de prénoms
 Pour le prénom Mélanie : Mel B et Mel C des Spice Girls.
 Pour le prénom Melvin : Mel Blanc, Mel Brooks, Mel Lastman, Mel Ott et Mel Smith.
 Pour le prénom Méléryle : Mel dans la bande dessinée: Tärhn, prince des étoiles.

Prénom

Mel Brooks (1926-), réalisateur, acteur, producteur américain
Mel Ferrer (1917-2008), acteur américain
Mel Gibson (1956-), acteur américain

Pseudonyme 

 Jean-Jacques Mel ou JJ Mel, pseudonyme de Jean-Jacques Melamed (1951-), auteur-compositeur-interprète, producteur de musique et ergothérapeute français.

Notes et références 

Abréviation